Вулиця Героїв Сталінгра́да — назва вулиць у різних населених пунктах України

Вулиця Героїв Сталінграда — вулиця в Лисичанську
 Вулиця Героїв Сталінграда — вулиця в Мелітополі
 Вулиця Героїв Сталінграда — вулиця в Полтаві
Окуповані території:

 Вулиця Героїв Сталінграда — вулиця в Горлівці

 Вулиця Героїв Сталінграда — вулиця в Макіївці
 Вулиця Героїв Сталінграда — вулиця в Сімферополі

 Вулиця Героїв Сталінграда — вулиця в Харцизьку

 Вулиця Героїв Сталінграда — колишня назва вулиці Театральної в Житомирі
 Вулиця Героїв Сталінграда — колишня назва вулиці Лугової у смт Балабине
 Вулиця Героїв Сталінграда — колишня назва вулиці Переможців у Бердянську
 Вулиця Героїв Сталінграда — колишня назва вулиці Захисників України в Білгороді-Дністровському
 Вулиця Героїв Сталінграда — колишня назва вулиці Романа Шухевича в Броварах
 Вулиця Героїв Сталінграда — колишня назва проспекту Богдана Хмельницького в Дніпрі
 Вулиця Героїв Сталінграда — колишня назва вулиці Шкільної в Запоріжжі
 Вулиця Героїв Сталінграда — колишня назва вулиці Героїв Чорнобиля в Знам'янці
 Вулиця Героїв Сталінграда — колишня назва вулиці Героїв Ізмаїла в Ізмаїлі
 Вулиця Героїв Сталінграда — колишня назва вулиці Героїв України в Кременчуці
 Вулиця Героїв Сталінграда — розділена на вулиці Академіка Тамма та Героїв України в Кропивницькому
 Вулиця Героїв Сталінграда — колишня назва вулиці Героїв Оборони Одеси в Одесі
 Вулиця Героїв Сталінграда — колишня назва вулиці Гетьмана Мазепи у місті Олександрія
 Вулиця Героїв Сталінграда — колишня назва вулиці Володимира Сосюри в Святогірську
 Вулиця Героїв Сталінграда — колишня назва вулиці Героїв Сумщини в Сумах
 Вулиця Героїв Сталінграда — колишня назва вулиці Незалежності в Таврійську
 Вулиця Героїв Сталінграда — колишня назва вулиці Тепличної в Умані
 Вулиця Героїв Сталінграда — колишня назва вулиці Білоцерківської у місті Фастів
 Вулиця Героїв Сталінграда — колишня назва вулиці Припортової в Черкасах
 Вулиця Героїв Сталінграда — колишня назва вулиці Парусної в Чорноморську

Бульвар Героїв Сталінграда 
 Бульвар Героїв Сталінграда — колишня назва бульвару Героїв Крут в місті Чернівці

Вулиці